Борис Хесин:
 Хесин, Борис Аронович (род. 1964) — канадский математик советского происхождения.
 Хесин, Борис Зямович (Семёнович) (1939—2008) — советский тренер по боксу.
 Хесин, Борис Эммануилович (1932—2010) — азербайджанский советский и израильский геофизик.